Уджа может означать:

Фамилия 
Уджа () — фамилия нигерийского происхождения:
 Уджа, Фелекнас (род. 1976) — первая в мире курдянка — депутат Европейского парламента.
 Уджа, Чиджинду (род. 1994) — британский легкоатлет.
 Уджа, Энтони (род. 1990) — нигерийский футболист.

Топоним 
 Уджа — река в Якутии, правый приток Анабара.
 Уджа — село в Ираке, где родился и похоронен Саддам Хусейн.